Emilia (Italië), een historische streek in Italië
Emilia Valeva, een Bulgaarse popvolkzangeres
Emilia Rydberg, een Zweedse zangeres
Emilia, een voornaam voor meisjes